ADD peut faire référence à :
 accident de décompression, en plongée sous-marine ;
 ADD, une ancienne instruction utilisée par des calculatrices programmables ;
 Alliance démocratique dahoméenne, un parti politique béninois ;
 Analog-Digital-Digital, un disque compact au format CDDA enregistré en analogique, masterisé en numérique et diffusé en numérique ;
 arbre de défaillances (AdD), une technique d'analyse en sûreté de fonctionnement ;
 Assemblées de Dieu de France, le principal groupement d'Églises évangéliques pentecôtistes en France ;
 Attention-deficit disorder (en français, Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) ;
  ;
 , aviation de bombardement à long rayon d'action en Russie ;
 Association des démocrates, ancien parti politique français ;
 art du déplacement, également appelé parkour.

AD&D peut faire référence à :
 Advanced Dungeons and Dragons, un jeu de rôles.

Add peut faire référence à :

Musique 
 Abrévation de « additionnel » lorsqu’un intervalle supplémentaire est ajouté à l’accord, par exemple un accord de do majeur se compose de sa fontamentale do, sa tierce majeure mi et sa quinte juste sol et s’écrit C. La notation « C add 9 » signifie qu'on y ajoute la neuvième, à savoir un ré.

Hydronyme 
 LAdd est un fleuve côtier qui traverse l'Argyll and Bute à l'ouest de l'Écosse.